The Divorcee – cortometraggio del 1912 diretto da Dell Henderson
 The Divorcee – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Powers Picture Plays
 The Divorcee – film del 1917 diretto da William Wolber
 The Divorcee – film del 1919 diretto da Herbert Blaché
 La divorziata (The Divorcee) – film del 1930 diretto da Robert Z. Leonard